Петер Гужевка (; 9 вересня 1976, м. Пухов, ЧССР) — словацький хокеїст, центральний нападник.

Кар'єра 
Вихованець ХК «Топольчани», в основному складі клубу дебютував у першій хокейній лізі Словаччини в сезоні 1995/96 років. У наступні два сезони виступав за ХК «Пухов». У сезоні 1998/99 років дебютував у Словацькій Екстралізі за клуб «Спартак» (Дубниця). Із сезону 1999/2000 років грав за клуб МСХК Жиліна з яким повернувся до елітного дивізіону Словаччини. Виступав протягом шести сезонів, відіграв 246 матчів набрав 101 очко. Наступні п'ять сезонів провів у Дуклі Тренчин, із сезону 2010/11 років виступає за ХК «Вітковиці». Надалі захищав кольори казахстанського «Іртиша» (Павлодар), чеського «Оломоуця» і словацької «Жиліни».

У складі чеського клубу виступав на престижному Кубку Шпенглера у 2011, 2012 та 2013 роках.

В елітному дивізіоні чемпіонату Словаччини — 678 матчів (140+213), в елітному дивізіоні Чехії — 323 (46+43).

Кар'єра (збірна) 
У складі національної збірної виступав на чемпіонаті світу 2008 року, відіграв п'ять матчів, зробив одну результативну передачу.

Клубна статистика

Посилання 
 Профіль на сайті hockeydb.com  
 Профіль на сайті eliteprospects.com  

Словацькі хокеїсти
Хокеїсти «Спартака» (Дубниця-над-Вагом)
Хокеїсти «Жиліни»
Хокеїсти «Дукли» (Тренчин)
Хокеїсти «Кошиць»
Хокеїсти «Вітковиць»
Хокеїсти «Іртиша»
Хокеїсти «Оломоуця»